Лацков:
 Лацков, Николай Сергеевич — герой Советского Союза.
 Лацков (район Крупина) — деревня в Словакии, в районе Крупина.